Носир Абдуллаевич Хасанов (11 августа 1935 — 20 февраля 2021) – советский и таджикский  театра и кино, народный артист Таджикистана, деятель искусств.

Биография 
Носир Абдуллаевич Хасанов родился 11 августа 1935 года в Душанбе в семье учителей. 

Окончил Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского в г. Москва (ныне Российский институт театрального искусства). 

Работал в в музыкально-драматическом театре имени А.С. Пушкина (ныне имени Камоли Худжанди) в г. Ленинабад (ныне г.Худжанд), играл в спектаклях: “Нурхон”, “Ошиқ-ғариб”, “Фарҳод ва Ширин”, “Иҷоранишин” и “Ишқи духтари араб”.

В 1961 году перешёл в Таджикский государственный академический театр драмы имени А. Лахути в г. Душанбе.

Сыграл более 100 ролей в театре, снялся в 14 фильмах, таких как «Нисо», «Дети Памира», «Нужный человек», «Хасан Арбакеш» и других, на Мосфильме, Таджикфильме, Узбекфильме, Туркменфильме.

Принял участие в дубляже более 1400 ролей, в многочисленных телевизионных программах: «Чойхонаи Дилкушо», «Беғараз панд» и др. 

Ушёл из жизни 20 февраля 2021 года.

Примечания

Ссылки 

https://www.vfarhang.tj/index.php/ru